Das Regal Scottish Masters 1994 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1994/95. Das Einladungsturnier wurde vom 20. bis 25. September ausgetragen. Zum fünften Mal fand es im Civic Centre von Motherwell nahe Glasgow statt.

Der Titelverteidiger Ken Doherty erreichte zum zweiten Mal in Folge das Finale und traf dort auf den Weltmeister und Weltranglistenersten Stephen Hendry. Doherty siegte mit 9:7 und war damit der vierte Spieler in der Turniergeschichte, der zweimal hintereinander gewinnen konnte.

Preisgeld 
Um ganze 15.000 £ stieg das Preisgeld in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr. 5.000 £ konnte der Sieger, immer noch 2.500 £ der Finalverlierer zusätzlich gewinnen. Die anderen Spieler erhielten zwischen 500 £ und 1.000 £ mehr.

Finalrunde 
Neben den Top 9 der Weltrangliste waren noch die beiden am nächstbesten platzierten Schotten Billy Snaddon und Drew Henry sowie der Engländer Mike Hallett eingeladen worden. In Runde 1 traten die auf Platz 5 bis 12 gesetzten Spieler gegeneinander an. Die Top 4 waren für das Viertelfinale gesetzt. Eine Änderung gab es im Spielmodus: 1989 war das Finale auf Best of 19 erhöht worden, ab diesem Jahr kehrte man wieder zu Best of 17 (9 Gewinnframes) zurück.

Finale 
Stephen Hendry hatte 1989 die Wiederauflage des Scottish Masters initiiert und dann auch gleich zweimal in Folge gewonnen. Ken Doherty hatte als Titelverteidiger die Chance, es ihm gleichzutun. Zuvor waren schon Cliff Thorburn Doppelsieger und Steve Davis sogar Dreifachsieger gewesen. Beim Irish Masters 1992 waren beide Spieler schon einmal in einem Endspiel aufeinandergetroffen und Hendry hatte gewonnen, bei der allerersten Profibegegnung davor im selben Jahr hatte aber Doherty den Schotten schon einmal besiegt.

Zweimal ging Hendry zu Beginn der Partie in Führung, zweimal glich der Ire aus, um danach noch drei weitere Frames zu gewinnen. Hendry konnte zum Sessionende nur noch auf 3:5 verkürzen. Am Abend erhöhte Doherty den Vorsprung wieder auf drei Frames und Hendry hatte Mühe zu verkürzen. Erst zum 7:8 kam er wieder auf einen Frame heran, das kam aber zu spät. Anders als im Vorjahr genügten 9 gewonnene Frames zum Sieg (Best of 17) und den letzten notwendigen Frame zum 9:7 holte sich anschließend der Ire. Für Doherty war es bereits der siebte Sieg bei einem Profiturnier, darunter war aber nur ein Ranglistenturnier.

Century-Breaks 
5 der 6 Century-Breaks des Turniers wurden im Viertelfinale erzielt. Der Turniersieger Ken Doherty erzielte das höchste Turnierbreak von 137 Punkten und bekam dafür zusätzlich zu seiner Siegprämie noch einmal 5.000 £.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1994
1994
Billardturnier in Motherwell